Hamirpur może dotyczyć:
 Hamirpur – miasto w północnych Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Hamirpur – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh
 Hamirpur – dystrykt w północnych Indiach w stanie Himachal Pradesh
 Hamirpur – dystrykt w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh